Esta é uma lista de clubes holandeses de futebol.

Primeira Divisão 2020/21
ADO Den Haag
AZ Alkmaar
AFC Ajax
Fortuna Sittard
Sparta Rotterdam
FC Groningen
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
SC Heerenveen
Heracles Almelo
Pec Zwolle
RKC Waalwijk
PSV Eindhoven
Emmen
VVV Venlo
BV Vitesse
Willem II Tilburg

Ver também
Eredivisie
Copa dos Países Baixos

 
Clubes de futebol